Давид Паич (; 11 мая 1911, Агичи — 6 октября 1941, Белград) — югославский партизан Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии.

Биография 
Родился 11 мая 1911 года в селе Агичи близ Босански-Нови. В шесть лет потерял отца, который работал в кузнице, а вскоре умерла и мать. В итоге сирота Давид перебрался в Белград, где устроился на работу слесарем. Учился в профессиональном техническом училище, но не закончил его и в 1931 году ушёл работать на авиазавод компании «Змай». В юном возрасте Давид вступил в рабочее движение. Состоял в Объединении рабочих синдикатов, вместе с Радое Дакичем и Милошем Мамичем организовывал рабочие стачки и выступления (в том числе забастовку по поводу зарплаты 1935 года и всеобщую гражданскую стачку 1936 года). В 1936 году был арестован и приговорён к тюремному заключению сроком девять месяцев. В течение заключения подвергался постоянно избиениям со стороны охранников, после освобождения всё же тайно был принят в КПЮ.

Некоторое время Давид работал в Нише на табачной фабрике, где развивал свои коммунистические идеи. За пропаганду марксизма был арестован и выслан из города, после чего вернулся в Белград. В начале 1938 года вошёл в состав Савского райкома Белграда, где вскоре стал секретарём. В 1939 году организовал массовую стачку рабочих авиазаводов Белграда и Земуна, в которой приняли участие 2300 человек. Был арестован, но ввиду недостатка доказательств был отпущен. С начала 1940 года работал в Белградском райкоме. После вторжения немцев в Югославию Паич ушёл в подполье, основав военный комитет и начав набирать добровольцев. Поскольку его ранее арестовывала югославская полиция, Паич вынужден был действовать тайно, создавая новые каналы для переговоров с дружественными партизанскими группами и издавая подпольную прессу.

6 октября 1941 Давид Паич и Вукица Митрович шли на совещание Белградского горкома, когда их обнаружила полиция. На Струмичкой улице их арестовали полицейские. Паич попытался оказать сопротивление, но был убит на месте, а Вукица была ранена и отправлена в тюрьму (позднее в декабре её расстреляли в лагере Баница). Похоронен на Аллее расстрелянных патриотов белградского Нового кладбища.

27 ноября 1953 Давиду Паичу было посмертно присвоено звание Народного героя Югославии.

Литература 
Народни хероји Југославије. „Младост“, Београд 1975. година.

Сербы в Боснии и Герцеговине
Югославские партизаны
Коммунисты Югославии
Убитые при задержании
Коммунисты Боснии и Герцеговины
Похороненные на Новом кладбище (Белград)